Тамара Павловна Коба () — советская и украинская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние и длинные дистанции. Выступала за сборные СССР и Украины по лёгкой атлетике в 1980—1995 годах, чемпионка Европы в помещении, победительница и призёрка первенств национального значения. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Тамара Коба родилась 24 февраля 1957 года в городе Новомосковске Днепропетровской области Украинской ССР.

Занималась лёгкой атлетикой в Днепропетровске, окончила Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта (1981).

Первого серьёзного успеха на международном уровне добилась в сезоне 1980 года, когда вошла в состав советской сборной и выступила на чемпионате Европы в помещении в Зиндельфингене — в беге на 1500 метров превзошла всех своих соперниц и завоевала золотую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона удостоена почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

В 1983 году получила серебро на чемпионате СССР по кроссу в Таллине. Будучи студенткой, представляла Советский Союз на Универсиаде в Эдмонтоне — с лучшим временем преодолела предварительный квалификационный этап дистанции 1500 метров, но на финальный забег не вышла.

После достаточно длительного перерыва в 1989 году возобновила спортивную карьеру, в частности на чемпионате СССР в Горьком финишировала второй в дисциплинах 3000 и 5000 метров.

В 1990 году в беге на 3000 метров стала серебряной призёркой на зимнем чемпионате СССР в Челябинске и бронзовой призёркой на летнем чемпионате СССР в Киеве. Принимала участие в Играх доброй воли в Сиэтле, где на дистанции 5000 метров показала девятый результат.

В 1991 году добавила в послужной список серебряную награду, полученную в дисциплине 3000 метров на зимнем чемпионате СССР в Волгограде.

В 1992 году на той же дистанции выиграла серебряную медаль на чемпионате СНГ в Москве.

После распада Советского Союза продолжила карьеру в составе украинской национальной сборной. Так, в 1993 году представляла Украину на Кубке Европы в Риме, где в беге на 10 000 метров стала третьей. Была также заявлена на чемпионат мира в Штутгарте, но в итоге на старт здесь не вышла.

В 1994 году участвовала в кроссовых чемпионате мира в Будапеште и чемпионате Европы в Алнике.

В 1995 году стартовала на чемпионате мира по кроссу в Дареме, была третьей в беге на 5000 метров на Кубке Европы в Лилле, стала чемпионкой Украины на дистанции 5000 метров, отметилась выступлением на чемпионате мира в Гётеборге.

Впоследствии регулярно принимала участие в различных коммерческих стартах на шоссе в Европе, завершив спортивную карьеру в 2004 году.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Бегуны на длинные дистанции Украины
Бегуны по пересечённой местности Украины
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Днепра
Выпускники Днепровского университета железнодорожного транспорта